Pollyanna (roman), een roman van de Amerikaanse schrijfster Eleanor H. Porter.
Pollyanna (1920), een Amerikaanse film uit 1920 gebaseerd op het gelijknamige boek van Eleanor H. Porter, onder regie van Paul Powell.
Pollyanna (televisieserie), een zesdelige Britse miniserie uit 1973 gebaseerd op het gelijknamige boek van Eleanor H. Porter.
Pollyanna (1960), een film uit 1960 gebaseerd op het gelijknamige boek van Eleanor H. Porter, onder regie van David Swift.
PollyAnna, een Nederlands zangeres.